Piripiri — planta sul-americana palustre da família das ciperáceas
Pimenta-malagueta — variedade de pimento[pt] (pimentão[br]) picante
Piri Reis — cartógrafo otomano

Geografia 
Piri (Dembos) — cidade na província de Bengo, Angola
Pirenópolis  — cidade em Goiás, Brasil

Desambiguações de vegetais
Desambiguações de topônimos